Världsmästerskapet i ishockey 1967 var det 34:e världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av International Ice Hockey Federation, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 45:e Europamästerskapet i ishockey för herrar. Turneringen spelades 18-29 mars 1967 i Wien, Österrike. 

Det var 21 lag anmälda till mästerskapet. De åtta bästa lagen spelade om A-världsmästerskapet, medan de nästa åtta lagen spelade om B-världsmästerskapet. De sista fem lagen spelade om C-världsmästerskapet.

På grund av kommande olympiska vinterspelen 1968 var upp- och nedflyttningar mellan grupperna delvis satt ur spel. Istället spelade lagen om kvalifikation till Olympiska vinterspelen 1968 i Grenoble. Där skulle 14 lag göra upp i OS-turneringen och de 14 platserna gick till A-världsmästerskapets åtta lag, de fyra bästa från B-världsmästerskapet, vinnaren av C-världsmästerskapet, samt värdlandet Frankrike.

IIHF hade beslutat, att A-gruppen från och med 1969 års världsmästerskap skulle skäras ner från åtta till sex lag och de sex lagen skulle tas från OS-turneringens sex första lag. Därigenom blev det ingen upp och nedflyttning mellan A- och B-gruppen vid detta världsmästerskap. I gengäld måste de två sämsta lagen från B-gruppen flyttas ned i C-gruppen och ingen uppflyttning skulle ske från C-gruppen.

Sovjetunionen vann sin mest suveräna världs- och europamästerskapstitel med fem poängs försprång till Sverige och Kanada som besatte de övriga medaljplatserna. Det var Sovjetunionens sjunde världsmästartitel och tionde Europamästartitel.

A-världsmästerskapet

Tabell

Sverige slutade före Kanada genom en seger på 6-0 i deras inbördes uppgörelse.

Det var ingen nedflyttning från A-gruppen och alla åtta lagen kvalificerade sig till den olympiska ishockeyturneringen 1968. De fem bästa lagen gick direkt till finalomgång, medan lag med placeringarna sex till åtta måste starta i olympiska turneringen inledande omgång.

Matcher

Slutställning

B-världsmästerskapet

Tabell

De fyra bäst placerade lagen kvalificerade sig till olympiska vinterspelen 1968. Polen anmälde dock återbud och då Italien inte önskade att delta, så gick Polens plats till Österrike. Schweiz och Ungern, som slutade sist i B-världsmästerskapet, flyttades ned till C-världsmästerskapet 1969.

Matcher

C-världsmästerskapet

Tabell

Som C-världsmästare kvalificerade sig Japan till olympiska vinterspelen 1968. Frankrike var som värdland direktkvalificerat till olympiska vinterspelen. Inget lag flyttades upp till B-gruppen till världsmästerskapet 1969, då A-gruppen blev nedskuret från åtta lag till sex. I gengäld blev C-gruppen utvidgat med Schweiz och Ungern, som flyttades ner från B-gruppen.

Matcher

Total slutställning

Lagen markerade i blått kvalificerade sig till olympiska vinterspelen 1968 (Polen anmälde återbud. Det polska laget blev vid OS ersatta av Österrike och Italien ville inte delta). Lagen markerade i rött flyttades ner till C-gruppen till världsmästerskapet 1969.

Laguppställningar

Sovjetunionen 
Målvakter: Viktor Konovalenko, Viktor Singer; 
Backar: Eduard Ivanov, Alexander Ragulin, Viktor Kuskin, Vitali Davydov; 
Forwards: Oleg Saitsev, Valeri Nikitin, Anatoli Firsov, Veniamin Alexandrov, Alexander Almetov, Boris Majorov, Vjatjeslav Ivanovitsch Starschinov, Viktor Jakusjev, Vladimir Vikulov,  Viktor Polupanov, Aleksandr Jakusjev, Viktor Jaroslavtsev; 
Tränare: Anatolij Tarasov och Arkadij Tjernysjov

Sverige 
Målvakter: Leif "Honken" Holmqvist, Kjell Svensson
Backar: Gert Blomé, Arne Carlsson, Nils "Nicke" Johansson, Eilert "Garvis" Määttä, Bert-Ola Nordlander, Roland Stoltz
Forwards: Folke Bengtsson, Leif Henriksson, Stig-Göran "Stisse" Johansson, Hans "Virus" Lindberg, Lars-Göran Nilsson, Nils "Dubbel-Nisse" Nilsson, Björn Palmqvist, Ronald "Sura-Pelle" Pettersson, Ulf Sterner, Carl-Göran "Lillstöveln" Öberg

1967 i Österrike
Internationella ishockeytävlingar i Österrike
Ishockeysäsongen 1966/1967
Sportevenemang i Wien
1967
Wien under 1900-talet